Confesseur peut faire référence à :
 un prêtre catholique recevant la confession des fidèles et leur conférant le sacrement de pénitence et de réconciliation ;
 un Confesseur de la foi est un type de saint de l'Église catholique ;
 Édouard le Confesseur (vers 1004 – 1066), roi d'Angleterre de 1042 à sa mort ;
 Maxime le Confesseur (580 – 662), un moine et théologien byzantin ;
 le Confesseur est un super-vilain de l'univers Marvel.